Кампіньє́ль-ле-Петі́т () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 185 км на північ від Парижа, 100 км на захід від Лілля, 80 км на захід від Арраса.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в межах муніципалітету налічувалося 225 оподатковуваних домогосподарств, у яких мешкали 615 осіб. Медіанний показник доходів на одного мешканця складав  євро.

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Кампіньєль-ле-Петіт на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Кампіньєль-ле-Петіт на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале